1. hokejová liga SR 2007/2008 byla patnáctou sezónou 1. hokejové ligy na Slovensku. Sezóny se mělo zúčastnit 16 týmů, ale HK 21 - SM Ružomberok byl vyloučen ze soutěže a tudíž se stal automaticky sestupujícím. Vítězem ligy se stal tým HC 05 Banská Bystrica, který ve finále playoff porazil tým HK Spišská Nová Ves 4:1 na zápasy. Z 2. hokejové ligy postoupil tým HC 07 Detva.

Systém soutěže 
Každý tým měl odehrát v základní části 44 zápasů. Kluby byly rozděleny podle geografických poloh do skupin západ (Považská Bystrica, Ružinov, Senica, Trnava, Piešťany, Nové Zámky, Topoľčany, Prievidza) a východ (Trebišov, Spišská Nová Ves, Detva, Ružomberok, Bardejov, Banská Bystrica, Dolný Kubín, Prešov). Týmy se utkaly v rámci svojí skupiny 4x (2x doma, 2x venku) a s týmy ze druhé skupiny 2x (1x doma, 1x venku). V průběhu soutěže však byl tým HK 21 - SM Ružomberok ze soutěže vyloučen. Týmy tak odehrály celkem 42 kol. SZĽH rozhodl, že každému týmu ze skupiny východ bude jako kompenzace přičteno 6 bodů místo zrušených zápasů s Ružomberokem (týmy skupiny západ by jinak měly odehráno o dvě utkání více).

Základní část 

Mužstvo HK 21 - SM Ružomberok bylo ze soutěže 2007/08 vyloučené a stalo se tak automaticky sestupujícím do 2. hokejové ligy

Playoff

Pavouk

Předkolo 

 HK Trnava - HK Lokomotíva Nové Zámky 3:0 (5:1, 3:1, 5:2)
 HC 07 Prešov - HC 46 Bardejov 3:2 (3:2, 2:3, 2:3sn, 3:1, 3:1)
 HK 95 Považská Bystrica - MšHK Prievidza 3:2 (0:2, 7:3, 3:1, 6:5, 4:0)
 HK VTJ Trebišov - ŠHK 37 Piešťany 1:3 (2:6, 3:2sn, 3:4sn, 3:4PP)

Čtvrtfinále 

 HK Spišská Nová Ves - ŠHK 37 Piešťany 4:0 (3:0, 6:2, 7:4, 8:2)
 HC 05 Banská Bystrica - HK 95 Považská Bystrica 4:1 (9:1, 6:2, 0:1, 2:1sn, 7:1)
 HK Ružinov 99 Bratislava - HC 07 Prešov 3:4 (3:2, 3:4PP, 2:7, 2:4, 3:0, 3:2sn, 2:3)
 HC Dukla Senica - HK Trnava 3:4 (0:2, 2:5, 4:3sn, 1:5, 1:0, 3:2sn, 1:3)

Semifinále 

 HK Spišská Nová Ves - HC 07 Prešov 4:1 (3:2, 2:1sn, 2:1, 2:3, 2:1)
 HC 05 Banská Bystrica - HK Trnava 4:0 (3:2PP, 5:1, 2:1, 5:2)

Finále 

 HK Spišská Nová Ves - HC 05 Banská Bystrica 1:4 (2:3PP, 1:4, 4:3, 1:3, 0:1)

1. hokejová liga SR
Lední hokej v roce 2007
Lední hokej v roce 2008